El Torneig de Budapest 2012, oficialment conegut com a Budapest Grand Prix 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 30 d'abril i el 5 de maig de 2012 al Romai Tennis Academy de Budapest, Hongria.

La tennista italiana Sara Errani va aconseguir el tercer títol de l'any, tots tres sobre terra batuda i aconseguits consecutivament, establint una ratxa de 15 victòries consecutives sobre aquesta superfície.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins 

2012
WTA Tour 2012